Trenton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trenton Historic District (Trenton, North Carolina), NRHP-ID 74001357
 Trenton Historic District (Trenton, Tennessee), NRHP-ID 82003971